Васи́лий Ива́нович Козло́в:
 Козлов, Василий Иванович (1792—1825) — русский поэт, переводчик, журналист, литературный критик.
 Козлов, Василий Иванович (1903—1967) — организатор партизанского движения в Белоруссии, Герой Советского Союза. Козлов, Василий Иванович — эсер, гласный Московской городской думы в 1917 году.